Calvo steht für:
 Calvo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 García Calvo, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Provinz Luis Calvo, bolivianische Provinz
 Calvo-Doktrin
 Islote Calvo

Siehe auch:
 Calvos